Shabo steht für:
 Shabo (Name), ein aramäischer Vorname
 Shabo (Sprache), eine afrikanische Sprache

Siehe auch:
 Schabo